Il singolare del torneo di tennis Trofeo Luigi Pezzoli 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Devilder che ha battuto in finale Werner Eschauer 1-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Ivo Minář (primo turno)
 Jean-Christophe Faurel (semifinali)
 Nicolas Devilder (Campione)
 Jérôme Haehnel (secondo turno)

 Saša Tuksar (primo turno)
 Peter Wessels (secondo turno)
 Francesco Aldi (primo turno)
 Irakli Labadze (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Trofeo Luigi Pezzoli 2006